A fajok eredete, Charles Darwin munkája az evolúcióról
A fajok eredete, Tasnádi István színdarabja